Maslin kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce R. Maslin
 Thomas Paul Maslin, Jr.

Robotskapade auktorsförkortningar